Ичичали — село в Гумбетовском районе Дагестана. Входит в сельское поселение «Сельсовет „Цудни-Шабдухский“».

Географическое положение 
Расположено в 9 км к югу от районного центра села Мехельта.

Население

История 
Село ликвидировано в 1944 году, а жители переселены в села Беной и Беной-Ведено (которые соответственно были переименованы в Ичичали и Верхний Ичичали) Андалалского района. В 1957 году ичичалинцев вновь переселяют, теперь в Хасавюртовский район, где образовано село Казбековское (ныне Цияб-Ичичали), а часть жителей возвращается в старое село.

Примечания 

Населённые пункты Гумбетовского района